Der UNCAF Nations Cup 2001 fand vom 23. Mai bis zum 3. Juni 2017 in Honduras statt. Die Partien fanden in den Städten Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba und Puerto Cortés statt. Sieger wurde zum ersten Mal Guatemala.

Teilnehmer 
Teilnehmer am UNCAF Nations Cup 2001 waren die sieben Mitglieder des zentralamerikanischen Fußballverbandes.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde 

|}

|}

Qualifikation für den Gold Cup 
Der UNCAF Nations Cup 2001 diente gleichzeitig als Qualifikation für den CONCACAF Gold Cup 2002. Die ersten drei Mannschaften qualifizierten sich direkt, der Viertplatzierte bestritt zwei Play-off-Spiele gegen den Viertplatzierten der Karibikmeisterschaft 2001. Dort scheiterte Panama gegen den karibischen Vertreter Kuba. Das Hinspiel wurde am 29. Juli und das Rückspiel am 5. August 2001 ausgetragen.

|}

Weblinks 
 Turnierverlauf auf rsssf.com

2001
Fußballveranstaltung 2001
Fußball (Honduras)
Sportveranstaltung in Honduras